

Cinema 
 Radium – film del 1913 diretto da Rudolf Del Zopp

Chimica 
 Radio – elemento chimico

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Radium – città della Contea di Stafford, Kansas
 Radium – città fantasma della Contea di Marshall, Minnesota
 Sudafrica
 Radium – città della municipalità locale di Bela Bela

Musica 
 Radium – disc jockey francese
 Radium – album dei Ruoska del 2005